Zitzelsberger ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Zitzelsberger (1740–1835), deutscher Pfarrer
 Hans Zitzelsberger (1906–2006), deutscher Priester, Lehrer, Hochschullehrer und Heimatforscher
 Heribert Zitzelsberger (1939–2003), Staatssekretär im Bundesfinanzministerium
 Roman Zitzelsberger (* 1966), deutscher Gewerkschafter
 Walter Zitzelsberger (* 1942), deutscher Verwaltungsjurist und ehemaliger Regierungspräsident von Niederbayern

Siehe auch:
 Zitzlsperger